Asian 1 on 1 (auch Asian One On One) ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe von Pure Play Media und Naughty America.

Darsteller

Auszeichnungen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film